2 miejscowości w Polsce:
 Dębniaki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą
 Dębniaki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
Miejscowości na Białorusi:

 Dębniaki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Oharewicze.
Dębniaki I – obecnie Liady – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
Dębniaki – dawniej Dębniaki II  – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.